een reus uit de Noorse mythologie, zie Farbauti (mythologie)
 een maan van Saturnus, zie Farbauti (maan)